Fort van Sjako, een in 1886 gesloopte huurkazerne in Amsterdam.
Sjako (hoofddeksel), een hoge klephoed van vilt en leer, door militairen gedragen
Sjako!, een Haarlems powerrocktrio
Sjako Nightshops vof, de naam van een keten van avondwinkels
(Brabants) Spotnaam voor iemand die domme dingen doet